Paulinenstift steht für:

 Paulinenstift (Weimar),  Bauwerk in Weimar
 Paulinenstift Nastätten, Krankenhaus in Nastätten, Rheinland-Pfalz